Björkqvist ist der Familienname folgender Personen:

 Kasper Björkqvist (* 1997), finnischer Eishockeyspieler
 Markus Björkqvist (* 2003), schwedischer Fußballspieler